Greener ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Theodore Greener (1844–1922), US-amerikanischer Jurist, Diplomat, Bibliothekar
 Ron Greener (1934–2015), englischer Fußballspieler
 William Greener (1806–1869), britischer Büchsenmacher und Erfinder